Haimburg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Haimburg, Burgruine in der Gemeinde Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Ruine Haimburg, Burgruine in der Gemeinde Grosselfingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Burgruine Haimburg, Burgruine in der Gemeinde Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Haimburg (Völkermarkt), Katastralgemeinde von Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Haimburg (Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz), Ortsteil der Gemeinde Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz

Siehe auch:
 Heimburg (Begriffsklärung)
 Hainburg (Begriffsklärung)
 Heynburg